Princesa Teodora de Grecia y Dinamarca (Londres, Inglaterra; 9 de junio de 1983) es la cuarta hija del depuesto rey Constantino II de Grecia y de su esposa, la princesa Ana María de Dinamarca.

Es sobrina de las reinas Margarita II de Dinamarca, Sofía de España, de la princesa Irene de Grecia y sobrina de la princesa Benedicta de Dinamarca, prima hermana del rey Felipe VI de España, las infantas Elena 
y Cristina de Borbón además de ser prima hermana de los príncipes Federico y Joaquín de Dinamarca.

Biografía

Nacimiento y bautismo 
Teodora (en griego: Θεοδώρα) nació en el Hospital de St. Mary's en Paddington, Londres, Inglaterra el 9 de junio de 1983. A pesar de haber nacido 10 años después de la abolición de la monarquía en Grecia, es princesa de Dinamarca y miembro de la familia real de dicho país.

Sus padrinos de bautismo fueron la reina Isabel II del Reino Unido, la reina Margarita II de Dinamarca, el rey Miguel I de Rumanía y el príncipe Alejandro de Yugoslavia.

Familia 
Es hija del rey Constantino II de Grecia y de la princesa Ana María de Dinamarca. Tiene cuatro hermanos; la princesa Alexia, el príncipe Pablo, el príncipe Nicolás y el príncipe Felipe. Además tiene nueve sobrinos, hijos de sus hermanos Pablo y Alexia. Es madrina de bautismo de Arrieta Morales, primogénita de su hermana Alexia, y de Achileas Andreas de Grecia, tercer hijo de su hermano Pablo.

Sus abuelos paternos fueron el rey Pablo I de Grecia y la princesa Federica de Hannover. Sus abuelos maternos fueron el rey Federico IX de Dinamarca y la princesa Ingrid de Suecia. 

Es prima hermana de los príncipes Federico y Joaquín de Dinamarca y, por lo tanto, sobrina de la reina Margarita II de Dinamarca. También tiene por primos al rey Felipe VI de España y a las infantas Elena y Cristina de Borbón. Como prima hermana de la novia, fue una de las dos damas de honor en la boda de la Infanta Cristina con Iñaki Urdangarin.

Educación 
Empezó su educación en el Colegio Helénico de Londres. Más tarde realizó sus estudios secundarios en el internado Woldingham School, en Surrey, Inglaterra, entre 1994 y 2001. Después de pasar un año en el St. Philip's College en Alice Springs, Australia, Teodora asistió a la Universidad de Brown, bajo el nombre de Theodora Greece, donde se licenció en Artes Escénicas en 2006, y más tarde en la Universidad de Northeastern de Boston, para estudiar Artes Teatrales. También estudió en el Central Saint Martins College of Art and Design.

Carrera profesional 
En abril de 2010, Teodora se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera como actriz. Comenzó a aparecer en distintos seriales con pequeños roles con el nombre de Theodora Greece. Realizó su debut en la televisión como la secretaria Alison Montgomery en la telenovela The Bold and the Beautiful de la cadena CBS el 5 de diciembre de 2011. En 2015 se estrenó en los Estados Unidos la película mexicana Little Boy, en la que Teodora Greece tiene un papel secundario.

Compromiso matrimonial 
El 16 de noviembre de 2018, se hizo público su compromiso con el abogado norteamericano Matthew Jeremiah Kumar (nacido el 15 de diciembre de 1983), mediante el siguiente comunicado.

Filmografía 
 The Great Awakening (2022), como Savannah - Director: Bo Roberts.
 Static [corto] (2018), como Daphney - Director: Matt Gsell.
 Respect Greece (2017) 
Broken Slinky Presents, como Theodora - 2 episodios.
 Blind Follow (2016), como Cricket - Dirección: Eric Leja.
 Killer Assistant (2016), como Lara Berkis - Director: Danny J. Boyle.
Little Boy (2015), como Eliza - Alejandro Monteverde.
The Bold and the Beautiful (2011-2016), como Alison Montgomery - 88 episodios, CBS.
June (2014), como Ms. Wapos - Director: L. Gustavo Cooper.
Shang (2013), como Brooke Sangreen - Directores: Melanie Aitkenhead y J Ferguson.
Amnesia (2012), como Rachel - Director: Bill Birrell.
Nevan Saunders' Quest for Fame: A Documentary by Kip Griffen (2011), como Jen - Director: Jameson English.
Sroloc (2010), 1 episodio.
The Lightkeepers (2009) - Director: Daniel Adams.
De vilde svaner (2009) - Directores: Peter Flinth y Ghita Nørby.

Títulos 
 9 de junio de 1983 – presente: Su Alteza Real la princesa Teodora de Grecia y Dinamarca.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas griegas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 

 La Familia Real Griega
 

Nobles de Grecia del siglo XXI
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XXI de la casa de Glücksburg
Alumnado de la Northeastern University
Miembros de la Iglesia de Grecia